Niemcy:
 Dortmund-Kley – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Kley – przystanek kolejowy w Dortmundzie

Zobacz też:
 Kley